«Sunday, Cruddy Sunday» () — двенадцатая серия десятого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые эпизод был показан 31 января 1999 года.

Сюжет 
Барт и Лиза вместе со своим классом посещают городской почтамт. Там детям разрешают взять недоставленные письма в качестве сувениров. Барт находит посылку со скидочными купонами и дарит их Гомеру. Отец пользуется одним из купонов, чтобы сделать бесплатную балансировку шин. Но в сервисе его обманывают: говорят, что шины отбалансировать нельзя и надо купить четыре новых колеса. В сервисе Гомер встречает человека по имени Уолли Коджен, агента по путешествиям. Они идут к Мо, чтобы выпить пива и посмотреть американский футбол. Уолли говорит, что его туристическое агентство отправляет автобусы на игру, и предлагает Гомеру поехать вместе с ним бесплатно. Вместе с Гомером едут и другие мужчины Спрингфилда. Но когда они приезжают на стадион, то узнают, что их билеты фальшивые и сделаны из крекеров. Барт замечает тележку с костюмами игроков и команда использует её, чтобы прорваться через охранников на стадион. Но охранники ловят болельщиков и запирают их в тюрьме стадиона.

Тем временем Мардж и Лиза, оставшиеся дома, пробуют как-то развлечься. Они находят в шкафу комплект «Волшебное Яйцо». У них почти получилось собрать игрушку, но в комплекте отсутствуют ноги Яйца (хотя в коробке есть надпись «Ноги прилагаются»). Несмотря на то, что комплект был выпущен в 1967 году, Мардж решает позвонить по телефону, указанному на коробке. К большому удивлению, её приветствует голос Винсента Прайса, хозяина компании, выпустившей игрушку…

В тюрьме отряд Гомера замечает Долли Партон, которая, как оказалось, уже была знакома с Уолли. Долли Партон освобождает отряд Гомера с помощью смывки для косметики. После освобождения болельщики находят комнату с видом на поле и с большим количеством еды. Но вскоре появляется Руперт Мёрдок, чьё место и занял отряд Гомера. Он приказывает охранникам захватить незваных посетителей, но Гомеру и его команде удаётся сбежать и даже попасть в раздевалку с игроками их любимой команды, после чего довольный отряд уезжает домой.

Примечания 
 Название эпизода пародирует название песни Джона Леннона «Sunday, bloody Sunday» из альбома «Sometime in the New York city».

Серии «Симпсонов»